Tumannaja může být:

 hora:
 Tumannaja (Vorobej) – hora v Rusku, v Přímořském kraji, v okrese Partyzanskij rajon, výška 1240 m, jinak také nazývaná Gora Vorobej.

 řeka:
 Tumannaja (přítok Japonského moře) – řeka, která teče převážně po hranicích Severní Koreje s ČLR (Ťi-lin) a Ruskem (Přímořský kraj)
 Tumannaja (přítok Širvinty) – řeka v Kaliningradské oblasti Ruska, levý přítok Širvinty.